Arlo steht für:

 Arló, eine ungarische Großgemeinde
 Arlo (Beloi), eine osttimoresische Aldeia auf der Insel Atauro
 Arlo (Ort, Beloi), ein Dorf in der gleichnamigen Aldeia auf Atauro